Kuldahar est une ville fictive située au cœur de l'Épine dorsale du monde, une grande chaîne de montagnes du nord de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Descritpion 

Construite autour du mythique Grand Chêne, Kuldahar est un village situé au sud-est de Dix-Cités, au cœur de l'Épine dorsale du monde. Le grand chêne est supposé être un présent du Dieu de la Nature, Sylvanus ; son sommet semble toucher le ciel et une vague de chaleur baigne les alentours du grand arbre, protégeant les habitants de la ville des rigueurs du climat. Cet arbre est le symbole de l'harmonie entre la civilisation et la nature et il est vénéré par tous les druides de Féérune.

Histoire 

Dans les premiers jours du monde de Toril, le dieu de la nature Sylvanus planta un simple gland dans les contreforts du nord de l'Épine dorsale du monde. Au cours des millénaires, l'arbre ne cessa de grandir pour atteindre une taille extraordinaire. Sylvanus nourrit cet arbre, nommé Kuldahar, le dotant d’une puissante connexion avec l’énergie primitive du monde, afin qu’il soit baigné de chaleur et crée un refuge à toutes les formes de vie habitant les montagnes glaciales du nord. Vers l'an 1220 CV (Calendrier des Vaux), un archidruide Silvanite voyageant à travers l'Épine dorsale du monde découvrit le Grand Chêne de Kuldahar et comprit qu’il s’agissait d’un lieu sacré. Sous les branches du grand arbre, l'archidruide créa un petit sanctuaire à Silvanus. Bientôt, les druides d'autres cercles de druides du Nord affluèrent vers le chêne sacré, où il était dit qu'ils pouvaient se baigner dans la puissance primitive du monde et sentir la présence de leur dieu.

Au début, les druides souhaitaient demeurer les gardiens du Grand Chêne et interdire quiconque de s’en approcher afin de protéger le lieu sacré. Puis en 1256 CV, un nouvel archidruide déclara qu’il était de la volonté de Silvanus lui-même que « toute personne respectant la nature puisse se délecter de la gloire du Père des Forêts qui a pris corps dans le grand arbre de Kuldahar ». Et tant que le grand arbre serait respecté, tous ceux qui le souhaitaient seraient autorisés à s’installer dans la chaleur du Grand Chêne.

Ainsi est né le village de Kuldahar dans la partie septentrionale de l'Épine dorsale du monde. Un petit groupe d'humains, d’elfes et de gnomes, tous disciples de Sylvanus, s'installa bientôt aux pieds du Grand Chêne est le village devint un partenaire commercial proche des Dix-Cités du Valbise.

Jeux vidéo 

Il est possible de se rendre à Kuldahar dans les jeux Icewind Dale et Icewind Dale II.

Ville des Royaumes oubliés